

Patronymes 
Dourov (masculin ; ) ou Dourova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Dourov (1864-1916), clown russe 
 Lev Dourov (1931-2015), acteur soviétique puis russe
 Nadejda Dourova (1783-1866), lieutenant de cavalerie russe
 Pavel Dourov (1984-), informaticien et chef d'entreprise russe
 Sergueï Dourov (1815-1869), poète et traducteur russe

Patronyme russe